

Cinema e televisione
 The Last Ride – film del 1931 diretto da Duke Worne
 The Last Ride – film del 1944 diretto da D. Ross Lederman
 The Last Ride – film per la televisione del 2004 diretto da Guy Norman Bee
 The Last Ride – film del 2011 diretto da Harry Thomason

Letteratura
 The Last Ride – romanzo di Thomas Eidson del 1995, da cui è tratto il film The Missing